Niemcy:
  Rietberg – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Gütersloh

Inne:
 Rietberg – hrabstwo
 Rietberg – muzeum w Zurychu
 Rietberg – pałac

Zobacz też:
 Riedberg